Stazione di Scanzano-Belfiore, sulla ferrovia Roma-Ancona
 Stazione di Scanzano Jonico-Montalbano Jonico, sulla ferrovia Jonica